Die 1. Lig 1969/70 war die zwölfte Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. September 1969 und endete am 17. Juni 1970.

Fenerbahçe Istanbul wurde zum sechsten Mal türkischer Meister. Prunkstück war die Abwehr um den neuen Torhüter Ilie Datcu. Das Team kassierte in dieser Saison lediglich sechs Gegentore.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Fethi Heper von Eskişehirspor wurde mit 13 Toren Torschützenkönig der Saison 1969/70.

Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul

Weblinks 
 
 

1969/70
Fußballsaison 1969/70